Juma He ist der Name folgender Flüsse:
 Juma He (Antarktika) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Juma He (China) im Nordosten Chinas